Амазонас се може односити на:

 Амазонас — држава на северозападу Бразила; 
 Амазонас — држава на југу Венецуеле; 
 Амазонас — департман на југу Колумбије; 
 Амазонас — регион на северу Перуа.